

Mitologia greca
 Troilo – personaggio leggendario associato alla storia della guerra di Troia

Onomastica
Troilo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
 Troilo Malipiero (1770-1829) – scrittore e filosofo italiano

Cognome
 Aníbal Troilo, chiamato anche Pichuco (1914-1975) – musicista di tango argentino
 Domenico Troilo (1922-2007) – militare e patriota italiano 
 Erminio Troilo (1874-1968) – filosofo italiano
 Ettore Troilo (1898-1974) – patriota e prefetto italiano
 Francesco Giustino Troilo (1888-1956) – politico italiano

Altro
 Palazzo Troilo – edificio nobiliare nel centro storico di Taranto
 Troilo e Criseide – poema di Geoffrey Chaucer
 Troilo - Rivero – album dei due autori omonimi

Pagine correlate
 Troilo de' Rossi
 Troilus